Альдеуэла-де-Ельтес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Франсия. Занимает площадь 60,46 км². Население — 273 человека (на 2003 год). Плотность населения — 3,4 км². Расстояние до административного центра провинции — 63 км.

На территории провинции преобладает Средиземноморский климат.

Население

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт 

Муниципалитеты Саламанки